Весенний висячий попугайчик () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 17 см, хвоста 4 см. Основная окраска оперения зелёная, хвоста — светло-голубая. Надхвостье и гузка красного цвета с буроватым оттенком. У самца на горле имеется светло-синее пятно, у самки пятно отсутствует. Клюв красный.

Распространение 
Обитает в Индии.

Образ жизни 
Населяют сухие джунгли. Полёт быстрый, голос хриплый. Питаются плодами, семенами, почками и цветами.

Размножение 
Гнездятся в дуплах деревьев. В кладке 2-4 белых яйца.

Классификация 
Долгое время вид считался монотипичным, в настоящее время разделён на 2 подвида:
 Loriculus vernalis phileticus Deignan, 1956 — обитает на юге Таиланда и на островах архипелага Мьей (Мергуи).
 Loriculus vernalis vernalis (Sparrman, 1787) — обитает на Андаманских островах, в Мьянме, на севере Таиланда и на полуострове Индокитай.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Животные, описанные в 1787 году
Птицы Азии